Raposaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Raposaari (ö i Inre Savolax), Norra Savolax, 
 Raposaari (ö i Norra Savolax), 
 Raposaari (ö i Kuopio), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar